Transcaucasia armwnia är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Transcaucasia armwnia ingår i släktet Transcaucasia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
armwnia